Pól (z řeckého πολος (polos) = čep, osa koule, nebe) je v obecném smyslu místo z jistého hlediska nevzdálenější nebo mající nejkrajnější vlastnosti. Konkrétně může toto slovo označovat:

 v astronomii
 nebeský pól,
 v zeměpisu
 geografický pól: severní a jižní,
 geomagnetický pól: severní a jižní,
 Pól nedostupnosti
 pól větrů
 pól dešťů
 ve fyzice
 elektrický pól,
 magnetický pól,
 v matematice
 pól n-tého řádu – druh singularity v komplexní analýze.

Příbuzná slova 
 Polarita
 Polarizace
 Polární

Externí odkazy